Ivan Santaromita (1984-), coureur cycliste italien,
 Mauro-Antonio Santaromita (1964-), coureur cycliste italien.

Patronyme italien